Gergely Márton (Tapolca, 1973 –) magyar újságíró, politikai elemző, a HVG felelős főszerkesztője.